Niemcy:
 Kappeln – miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg
 Kappeln – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Kappeln-Land – związek gmin w kraju związkowm Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg

Zobacz też:
 Kapelln
 Kappel
 Kappelen